Renkewitz ist der Familienname folgender Personen:

 Etienne Renkewitz (* 1988). deutscher Eishockeytorwart
 Georg Renkewitz (1687–1758), deutscher Organist und Orgelbauer in Sachsen
 Heinz Renkewitz (1902–1974), deutscher evangelischer Theologe der Brüder-Unität
 Théodore Renkewitz (1833–1910), britischer Landschafts- und Architekturmaler
 Werner Renkewitz (1911–1978), deutscher Orgelmacher und Orgelforscher